São Lourenço, ville brésilienne de l'État du Minas Gerais ;
 São Lourenço da Mata, ville brésilienne de l'État du Pernambouc ;
 São Lourenço da Serra, ville brésilienne de l'État de São Paulo ;
 São Lourenço das Missões, ancienne mission jésuite brésilienne ;
 São Lourenço do Oeste, ville brésilienne de l'État de Santa Catarina ;
 São Lourenço do Piauí, municipalité brésilienne de l'État du Piauí ;
 São Lourenço do Sul, ville brésilienne de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Rio São Lourenço, cours d'eau dans l'État du Rio Grande do Sul.

 São Lourenço, village du Cap-Vert ;
 São Lourenço dos Órgãos, municipalité du Cap-Vert dont le siège se trouve à João Teves.

 São Lourenço, nom que donna Diogo Dias à l'île de Madagascar le 15 août 1500.